Th, parfois typographié TH ou th, peut désigner différents articles de Wikipédia.

Sciences 

 Sigle de tangente hyperbolique, en mathématiques.
 Sigle de taux d'humidité, mesure relative à la quantité d’eau dans l’air.
Sigle de titre hydrotimétrique qui représente la dureté de l'eau.
 Symbole pour la thermie, ancienne unité de mesure de l'énergie.
Symbole du thorium, un élément chimique.
Symbole du térahenry, unité de mesure d'inductance électrique.

Linguistique 
 Th et tȟ sont des digrammes de l'alphabet latin.
Code du thaï, langue officielle de la Thaïlande, selon la norme ISO 639-1.

Géographie 

 Territoire de Hawaii, avant qu'Hawaï ne devienne un État américain (abrégé en HI) ;
 Thaïlande, notamment :
 selon la liste des domaines Internet de premier niveau : .th,
selon l’ancienne liste des codes pays utilisés par l'OTAN, sur deux caractères.

Arts, artistes et œuvres 

 Abréviation pour la première épître aux Thessaloniciens ou la seconde.
 TH (Toujours Humble), deuxième album solo de JB Mpiana sorti en 2000.
 Tokio Hotel, groupe de rock allemand originaire de Magdebourg.

Droit et administration 

 Sigle de taxe d'habitation pour l'administration française des impôts.
 Sigle de travailleur handicapé ou travailleuse handicapée au Pôle emploi ou dans les entreprises.

Code
Abréviation